Niemcy:
 Windhagen – dzielnica Gummersbachu
 Windhagen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-palatynat, w powiecie Neuwied